Senf steht für:
 Senf, scharfes Gewürz, das aus den Samenkörnern des Senfs hergestellt wird

Botanik:
 Senfe, Pflanzengattung
 Weißer Senf, Gewürz- und Nutzpflanzenart
 Brauner Senf, Gewürz- und Nutzpflanzenart
 Schwarzer Senf, Gewürz- und Nutzpflanzenart

Personen:
 Bernd Senf (* 1944), Volkswirt, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule für Wirtschaft Berlin
 Erhard Senf (1931–2014), deutscher Hochschullehrer, Sammler von Stereofotografien
 Gabriel Senf († 1738), deutscher Wundarzt, dessen Steinschnitt-OP von Lorenz Heister veröffentlicht wurde, siehe Lithotomus
 Gunar Senf (* 1951), deutscher Sportpädagoge und Hochschullehrer
 H. C. L. Senf († vermutlich 1793), deutscher Schriftsteller, siehe Filidor
 Helmut Senf (* 1933), deutscher Bildhauer und Maler
 Hermann Senf (1878–1979), deutscher Architekt
 Jochen Senf (1942–2018), deutscher Schauspieler
 Karl Friedrich Senf (1739–1814) deutscher evangelischer Theologe und Kirchenlieddichter
 Klaus Senf (1923–1991), deutscher Offizier
 Margit Senf (* 1943), deutsche Eiskunstläuferin
 Paul Senf (1915–1998), Volkswirt, Hochschullehrer und Politiker, saarländischer Landesminister

SENF bzw. S.E.N.F. bezeichnet:
 die Städte Schwabach, Erlangen, Nürnberg und Fürth innerhalb der Metropolregion Nürnberg

Siehe auch:

 Senfkorn
 Sinapius, humanistisch latinisierte Form von Senf
 Senff
 Senft